Jiarong (chin. Jiarong ) bezeichnet:

Gyarong
Gyalrong-Sprachen
Qiang-Gyalrong-Sprachen